Die Abkürzung KEG steht für:
 Kommanditerwerbsgesellschaft, siehe Erwerbsgesellschaft (Österreich)
 das Schweizer Kernenergiegesetz
 die Karsdorfer Eisenbahngesellschaft
 Katholische Erziehergemeinschaft
 Konferenz der Einrichtungen für Frauen- und Geschlechterforschung
 siehe auch lautgleich KEGG

Keg (engl. kleines Fass) steht für:
 Keg, ein Mehrwegfass
 Keg (Einheit), ein Stückmaß und eine Masseneinheit
 Powder Keg, ein US-amerikanischer Kurzfilm
 PowderKeg, eine Achterbahn

KEG